Tahrír tér (, ejtsd Mīdān at-Taḥrīr, ), Kairó belvárosának legjelentősebb köztere, politikai tömegmegmozdulások színhelye

Tahrír tér további előfordulásai

 Tahrír tér (Alexandria) az egyiptomi Alexandriában.
 Tahrír tér (Bagdad), Bagdad legnagyobb köztere a belvárosi Al-Ruszafa (Ar-Raszafa) negyedben.
 Tahrír tér (Damaszkusz) a szíriai Damaszkuszban.
 Tahrír tér (Szana'a) a jemeni Szanaa-ban, a 2004-es húti felkelés véres eseményeinek színhelye.